sprongbeen, een bot uit enkel
 bikkelspel
 een doorzetter, zie Doorzettingsvermogen
 Bikkel Bikes, een Nederlandse fietsfabrikant 
 Bikkel (mascotte), de mascotte van voetbalclub N.E.C.
 Ron de Groot, een oud-profvoetballer en assistent-trainer van N.E.C., bijgenaamd Bikkel
 Bikkel (film), een bioscoopdocumentaire uit 2008 over Bart de Graaff
 Bikkel (band), de naam van een Drentse boerenrockband